Frohriep ist der Familienname folgender Personen:

 Jürgen Frohriep (1928–1993), deutscher Schauspieler
 Kati Székely-Frohriep (* 1941), deutsche Schauspielerin und Psychologin
 Ulrich Frohriep (* 1943), deutscher Schriftsteller

Siehe auch:
 Froriep